Gais steht für:

 ein altes Gewichtsmaß, siehe Gais (Einheit)
 ein Werkzeug oder Schemel, siehe Bock (Gerät)

Gais ist der Name folgender Orte:
 Gais AR, politische Gemeinde im Kanton Appenzell Ausserrhoden, Schweiz 
 Gais (Südtirol), Gemeinde in Südtirol, Italien
 Gais, Parzelle in der Gemeinde Bludesch, Vorarlberg, Österreich

Gais ist Familienname von:
 Don Gais (1919–1996), US-amerikanischer Jazzpianist

GAIS steht für:
 GAIS Göteborg, schwedischer Fußballverein

Siehe auch:
 Geis
 Geiss (Begriffsklärung)
 Geiß